Dunbarton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dunbarton (Louisiana)
 Dunbarton (New Hampshire)
 Dunbarton (New Jersey)
 Dunbarton (Wisconsin)

Siehe auch:
Dumbarton (Begriffsklärung)
Dunbartonshire